Dina Sullivan et Michael Lohan sont les parents de Lindsay Lohan et Aliana Lohan.

Ils sont tous deux acteurs de séries TV.

Biographie 
Ils sont les parents de :
Lindsay Dee "Morgan" Lohan (, 1986)
Michael Douglas Lohan (, 1987)  
Aliana "Ali" Lohan ()
Dakota "Cody" Lohan ().

Dina Sullivan 
Dina dansait dans la troupe des Rockettes du Radio City Music Hall avant de s'illustrer dans des feuilletons télévisés.

Michael Lohan 
Michael s'est fait connaître dans le feuilleton As the World Turns.

Actrice américaine
Lohan